Музаффарпур (, ) — город на севере центральной части штата Бихар, Индия. Административный центр округа Музаффарпур (округ)Музаффарпур.

История 
Музаффарпур расположен в районе с высокой сейсмической активностью. В результате мощного землетрясения в январе 1934 года, магнитуда которого составила 8.1, город был почти полностью разрушен. Кроме того, Музаффарпур сильно пострадал от землетрясения 1988 года.

География 
Абсолютная высота — 46 метров над уровнем моря.

Климат города — тропический. Наиболее жаркие месяцы — с апреля по июнь. Годовая норма осадков составляет около 1180 мм, большая их часть выпадает в период с июня по сентябрь.

Население 
По оценочным данным на 2013 год численность населения составляет 394 302 человека. По данным переписи 2011 года население составляло 393 724 человека, из них 52,96 % — мужчины и 47,04 % — женщины. Средний уровень грамотности — 85,07 % (для мужчин — 88,77 %, а для женщин — 80,91 %). Большая часть населения говорит на диалекте ваджика языка майтхили; хинди используется как язык официальной документации.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Промышленность представлена производством железнодорожных вагонов, а также текстильной отраслью. Важную роль в экономике играет сельское хозяйство. Имеется железнодорожное сообщение.

Примечания 

Города Бихара